BT-1 - radziecki czołg
 BT-1 - amerykański bombowiec nurkujący Northrop BT-1
BT-1 - wrocławska lokomotywa tramwajowa